Galea může znamenat:

 Sosák
 Galea (přilba), starověká římská přilba

Související články 
 Galea Cup